Ел Местењо има више значења:

 Ел Местењо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Местењо (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Местењо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Местењо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Местењо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Местењо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Местењо, Ла Морита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Местењо, Сан Хуанито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику